Stomachetosellidae är en familj av mossdjur. Stomachetosellidae ingår i ordningen Cheilostomatida, klassen Gymnolaemata, fylumet mossdjur och riket djur. I familjen Stomachetosellidae finns 25 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Mossdjur
Stomachetosellidae